Mali Zvornik (ćir.: Мали Зворник) je grad i središte istoimene općine u Mačvanskom okrugu u Srbiji.

Stanovništvo
U gradu živi 4.736 stanovnika, od toga 3.601 punoljetan stanovnik, a prosječna starost stanovništva iznosi 36,1 godina (35,4 kod muškaraca i 36,6 kod žena). U naselju ima 1.591 domaćinstvo, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,98.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u gradu je živjelo 4.321 stanovnik.

Poznate osobe 
Ivica Picek, hrvatski fizičar

Izvor

Vanjske poveznice
 Zemljopisni podaci

Naselja u Srbiji
Mačvanski okrug

sr:Мали Зворник